Креса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Брантом. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24144.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 105 км северо-восточнее Бордо, в 19 км к северо-западу от Перигё.

На юго-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 93 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 53 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 40 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 40 активных жителей работали 36 человек (19 мужчин и 17 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 13 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 9 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бард (XIX век). Построен на месте разрушенного замка XIV века
 Церковь Св. Варфоломея (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки